Jewgienij Aleksandrowicz Wieliczko (ros. Евгений Александрович Величко, ur. 2 kwietnia 1987 w Szczuczinsku) – kazachski biegacz narciarski. Biegi narciarskie uprawia od 2001.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Jewgienij Wieliczko pojawił się w marcu 2007 roku, podczas mistrzostw świata juniorów w Tarvisio, gdzie jego najlepszym wynikiem było jedenaste miejsce w biegu łączonym na 20 km. Rok później brał udział w mistrzostwach świata młodzieżowców w Malles Veonosta, zajmując między innymi 29. miejsce na dystansie 30 km techniką dowolną.

W Pucharze Świata zadebiutował 30 listopada 2008 roku w Ruce, zajmując 80. miejsce w biegu 15 km stylem klasycznym. Wystąpił także w trzeciej edycji Tour de Ski, ale punktował tylko w dwóch etapach i w klasyfikacji końcowej zajął 38. miejsce. sezon 2008/2009 zakończył na 156. pozycji. Na przełomie stycznia i lutego 2009 roku startował na mistrzostwach świata młodzieżowców w Praz de Lys - Sommand, zajmując piąte miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Trzy tygodnie później wystąpił na mistrzostwach świata w Libercu, gdzie zajął 68. miejsce w sprincie techniką dowolną oraz dziesiąte w sztafecie.

Najważniejszym punktem sezonu 2009/2010 były igrzyska olimpijskie w Vancouver. W indywidualnych startach w czołowej trzydziestce znalazł się tylko raz - w biegu łączonym na 30 km zajął 28. miejsce. W rywalizacji pucharowej punktował kilka razy, najlepszy wynik osiągając 16 stycznia 2010 roku w Otepää, gdzie zajął 24. miejsce w biegu na 15 km klasykiem. Zajął także 30. pozycję w czwartej edycji Tour de Ski, punktując w dwóch ośmiu etapów. W klasyfikacji generalnej całego sezonu zajął 107. miejscu. W 2010 roku wystartował także na mistrzostwach świata młodzieżowców w Hinterzarten, gdzie był między innymi szósty w biegu na 15 km klasykiem.

W kolejnym sezonie nie zdobył żadnego punktu. Wystąpił za to na mistrzostwach świata w Oslo w 2011 roku, zajmując 13. miejsce w sztafecie i 40. miejsce w biegu na 15 km klasykiem. W sezonie 2011/2012 najlepszy wynik osiągnął 17 grudnia 2011 roku w Rogli, gdzie był dwudziesty w biegu na 15 km stylem klasycznym. W szóstym TdS zajął 32. miejsce w klasyfikacji końcowej. Cały sezon ukończył na 112. lokacie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach 
Jak dotąd Wieliczko nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Życie prywatne 
Ukończył studia na uniwersytecie w Kokszetawie.

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
 Profil na stronie Лыжный Щучинск

Przypisy 

Kazachscy biegacze narciarscy
Kazachscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1987